Wardha (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Wardha (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Wardha